Ženská čtyřhra Nature Valley Classic 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do deblové soutěže birmighamského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl australský pár Ashleigh Bartyová a Casey Dellacquová, jehož členky nestartovaly společně. Dellacquová v únoru 2018 ukončila profesionální kariéru. Spoluhráčkou Bartyové se stala Coco Vandewegheová, s níž dohrála v úvodním kole na raketách Babosové s Mladenovicovou.

Vítězem se stal nejvýše nasazený maďarsko-francouzský pár Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová, který ve finále zdolal belgicko-nizozemskou dvojici Elise Mertensová a Demi Schuursová. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–3 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly pátou společnou trofej, respektive po Australian Open 2018 druhou v probíhající sezóně. Babosová i Mladenovicová vybojovaly osmnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 

  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (vítězky)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (1. kolo)
  Latisha Chan /  Gabriela Dabrowská (1. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2018
WTA Tour 2018